Porsche 550, также известный как 1500 RS — спортивный автомобиль компании Porsche, производившийся с 1953 по 1956 годы. Представляет собой машину среднемоторной компоновки с 4-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения. Непосредственным предшественником автомобиля в классе спортивных автомобилей является модель ; за образец для создания Porsche 550 был взят автомобиль , разработанный конструктором , сыном основателя компании Фердинанда Порше. Подобный дизайн использовался для создания следующего гоночного автомобиля Porsche 718. В 1953—1957 годах было выпущено 118 экземпляров Porsche 550, 90 из них — в 1953—1956 годах. Этот автомобиль достаточно быстро стал доминирующим в классе спортивных автомобилей с двигателями объёмом 1,1 и 1,5 л — в 1953 году он выиграл  на автодроме Нюрбургринг, которая стала также и первой в истории для Porsche 550.

Разработка автомобиля 
В начале 1950-х годов в автогонках от команды Porsche выступали автомобили типа Porsche 356, однако специализированного спортивного или гоночного автомобиля у команды не было. В 1950 году , рабочий завода Volkswagen во Франкфурте-на-Майне, разработал автомобиль на базе Porsche 356 с кузовом типа «спайдер» — за рулём этой машины Глёклер в том же году выиграл чемпионат Германии по спортивным автогонкам (). В 1951 году он повторил свой успех, выступая на этот раз за рулём  с 4-цилиндровым оппозитным двигателем объёмом 1,5 л и мощностью 90 л. с., работавшим на спиртовом топливе.

Когда усилилась конкуренция, компания Porsche решила разработать собственный спортивный автомобиль. В 1953 году был представлен новый автомобиль, получивший обозначение Porsche 550: впервые его продемонстрировали на Парижском автосалоне. Первые экземпляры были собраны на заводе : изначально выпускались версии с кузовом не только типа «родстер», но и типа «купе». С 1954 года начали строиться только родстеры; с начала 1955 года завод  выпустил чуть более сотни автомобилей, которые продавались частным лицам по цене 24 600 немецких марок (около 62 900 евро по современному курсу). Большая часть автомобилей попала в США.

Технические характеристики

550 (1953) 

Porsche 550 является двухместным открытым автомобилем типа «родстер». Корпус разработан по проекту Эрвина Коменды: он включает в себя плоскую ступенчатую раму массой 59 кг, сваренную из труб, и несущий кузов массой 90 кг, выполненный из алюминия. Несколько первых экземпляров были выпущены с кузовом «купе» в 1953 году и даже участвовали в автогонке 24 часа Ле-Мана. Снаряжённая масса автомобиля составляла 550 кг, у более поздних моделей — 590 кг (полная масса — 640 кг). В автомобилях, выпускавшихся после 1955 года, передняя часть была спроектирована так, чтобы улучшить аэродинамику машины: для этого  в передних фарах ставились под углом. С задней части кузова был убран «горб», вследствие чего она вместе с крыльями стала полностью откидной.

В середине передней крышки кузова находилось круглое отверстие для быстрого отсоединения топливного бака (вместимость бака — 68 л). На задней части крышки моторного отделения находилась вентиляционная решётка. Двери были выполнены из алюминия, а на дверных ручках снаружи находились замки, что позволяло заблокировать автомобиль во время обычного дорожного движения. Цельное лобовое стекло выполнялось многослойным; для участия в гонках его можно было заменить на вариант, выполненный из оргстекла. К двум ремням в верхней части рамы можно было прикрепить откидную или цельнометаллическую крышу. В автомобиле были два продольно регулируемых ковшеобразных сиденья. Панель приборов была приварена прочно к кузову и имела кожух: там находились приборы; выключатели для освещения приборов, включения фар и дворников; индикаторы давления масла, зарядки аккумулятора и дальнего света; замок зажигания, кнопка стартера и розетка. Также было установлено рулевое колесо диаметром 420 мм с тремя спицами. Тип рулевого механизма — с винтом и гайкой.

Автомобиль имел независимую подвеску спереди и сзади. Передние колёса индивидуально подвешивались на  с кривошипами, установленных на игольчатых подшипниках с внешней стороны, с поперечной торсионной подвеской (две регулируемые поперечные листовые торсионные рессоры) и стабилизатором. Задняя подвеска представляла собой  с продольными рычагами слева и справа (каждый на круглой торсионной балке). Производители амортизаторов — . Тормоза автомобиля — односторонние барабанные с гидравлическим приводом и диаметром барабана 280 мм. Передние шины: 5.00 — 16 RS, задние: 5.25 — 16 RS

Конструктором  для Porsche 550 был разработан  4-цилиндровый оппозитный двигатель  типа 547 объёмом 1498 куб. см.. Блок цилиндров и головки цилиндров изготавливались из алюминия, сами цилиндры — из алюминия с упроченными хромом стенками. Четыре верхних распределительных вала приводились в движение . В состав двигателя входили два сдвоенных двухкамерных карбюратора типа  с нисходящим потоком, система  с двумя отдельными прерывателями-распределителями и две катушки зажигания. Присутствовал газораспределительный механизм типа DOHC (с двумя клапанами на цилиндр). Система смазки — сухой картер, подача моторного масла шла из бака за одним из задних колёс; вместимость бака — 8 л. Мощность двигателя достигала 110 л. с. (около 81 кВт) при достижении, по разным данным, от 6200 до 7800 оборотов в минуту, максимальный крутящий момент достигал от 117 до 120—121 Н·м при 5000 оборотах двигателя в минуту.

Всего было изготовлено 96 двигателей для моделей Porsche 550. Для улучшения баланса управления, двигатель располагался перед задней осью, таким образом автомобиль был среднемоторным, заднеприводным. За задней осью располагались однодисковое сухое сцепление и полностью синхронизированная 4-ступенчатая механическая коробка передач с передаточными числами 8:35 — 7:31 — 7:34. Рычаг переключения передач имел блокиратор с заслонкой, который предотвращал случайное включение заднего хода при понижении передачи. Проскальзывание ведущих колёс при поворотах предотвращалось за счёт дифференциала повышенного трения. Разгон до 100 км/ч осуществляется примерно за 7 секунд, максимальная скорость автомобиля — около 220 км/ч.

Номера автомобиля наносились на борта, переднюю и заднюю крышки автомобиля; в большинстве случаев номера менялись от гонки к гонке. На задних крыльях встречалась разная разлиновка по цвету и форме, что позволяло сразу же зрителям и рабочим пит-стопа узнать Porsche 550. Так, особенно выделялся «краснохвостый» автомобиль Ханса Херрмана, выступавший под номером 41.

550 A (1956) 

В 1956 году была представлена модель 550 A. Вместо лонжеронной рамы в данной модели использовалась пространственная рама. При весе 43 кг эта рама была легче лонжеронной на 16 кг и более устойчива к скручиванию. Элементы жёсткости стали легче, а масса всего кузова была снижена на 27 кг и достигла значения 63 кг. Масса автомобиля с запасным колесом составляла всего 530 кг; объём основного топливного бака составлял 90 л, с учётом дополнительных баков — 130 л. Для улучшения управляемости в переднюю подвеску был добавлен стабилизатор поперечной устойчивости, а оси качания полуосей задней подвески были смещены ниже геометрической оси задних колёс. Двухконтурная тормозная система по-прежнему основывалась на барабанных тормозах, однако на передней оси был дуплексный тормоз, а на задней — симплексный. Передние тормозные колодки достигли ширины 60 мм (на 20 мм больше, чем у задних), размеры колёс и шин не изменились.

На модели Porsche 550A использовался всё тот же 4-цилиндровый оппозитный двигатель объёмом 1498 куб. см. Степень сжатия выросла с 9,5 : 1 до 9,8 : 1, а в качестве карбюраторов использовались сдвоенные двухкамерные карбюраторы Weber 40 DCM с нисходящим потоком. Мощность двигателя благодаря этому возрастала до 135 л. с. (99 кВт) при 7200 об/мин, максимальный крутящий момент достигал 145 Н·м при 5900 об/мин, а максимальная скорость достигала 240 км/ч. Начиная с 1956 года, на автомобили устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач, однако в ней первая передача не была синхронизирована и предназначалась исключительно для трогания автомобиля с места. Как и передача заднего хода, первая передача имела блокиратор, предотвращающий её случайное включение на ходу.

Сравнение моделей

История выступлений

1953—1957: успехи в чемпионате мира по гонкам на спорткарах
В 1953 году состоялся дебют автомобилей Porsche 550 в автогонках: первыми стали  на автодроме Нюрбургринг. Родстер Porsche 550 под номером 03 (пилот — ) соревновался в классе 1500 ещё с 11 машинами и одержал победу в гонке 31 мая, заняв 131-е место в общем зачёте. В том же году состоялся дебют Porsche в автогонках 24 часа Ле-Мана: в соревновании приняли участие два автомобиля с кузовом купе, у которых был лучший коэффициент лобового сопротивления по сравнению со Spyder, а также . По итогам  экипаж  и Поля Фрера занял в общем зачёте 15-е место, проехав 247 кругов, а чуть ниже них расположился экипаж  и Ханса Херрмана; оба эти экипажа заняли 1-е и 2-е место в классе до 1500 cc. А в последнем международном автомобильном турнире 1953 года —  — в классификации S1.6 выиграл Porsche 550 под управлением Хосе Эррарте Ариано. Победа в Панамерикана дала моральное право добавлять к названиям лучших автомобилей Porsche приставку «Carrera». Победы привлекли внимание к модели 550, которую прозвали «акулой в пруду с окунями» ().

В 1954 году автомобили Porsche 550 уже были оснащены двигателем Фурмана и смогли одержать победу в классе S1.5 в большинстве гонок, в которых приняли участие. Так,  выступали два Porsche 550/4 RS Spyder — с двигателем объёмом 1,5 л в классе S1.5 и в классе S1.1 с двигателем объёмом 1,3 л (мощностью 93 л. с. (58 кВт) при 5000 об/мин). По числу кругов команду Porsche в классе S1.5 опередил автомобиль фирмы , однако экипаж во главе с  вылетел с трассы, и победу присудили Porsche 550 и экипажу Джонни Клэза (в той же гонке победил в классе S1.1 автомобиль Porsche 550 с Зорой Аркусом-Дунтовым и Гонзагом Оливье). В очередном заезде  Ханс Херрман занял 3-е место в общем зачёте, уступив только двум автомобилям Ferrari, а второе место занял , также пилотировавший Porsche 550. Также на этих гонках два автомобиля Porsche 550 выехали с логотипами спонсоров — компании Fletcher Aviation, с которой Porsche сотрудничала в сфере разработки двигателей для лёгких самолётов, а также Telefunken и Castrol. В  в гонке Mille Miglia Ханс Херрман и  на своём Porsche 550 (экземпляр 08) заняли 6-е место в общем зачёте, одержав также победу в классе 1500 cc. Причём, во время гонки благодаря небольшой высоте автомобиля Херрман и Линге умудрились проскочить под закрытым железнодорожным шлагбаумом, что помогло отстоять победу в классе. Этот автомобиль выступал под номером 351, поскольку стартовал в 3:51 утра.

В 1955 году в классе S1.5 снова первенствовали автомобили Porsche 550. В чемпионате Германии по автогонкам () победи Рихард фон Франкенберг, выиграв последнюю гонку на Porsche 550 Spyder в классе 1500cc (мощность 125 л.с. или 92 кВт). В 1955 году экипаж Porsche 550 с  и Рихардом фон Франкенбергом занял 4-е место в общем зачёте , выиграв снова в классе S1.5 и получив лучший показатель индекса выступления (). Первые три места в этом классе также заняли автомобили Porsche 550; в классе S1.1 триумфаторами стали  и Зора Аркус-Дунтов.

В 1956 году в гонках дебютировала модель Porsche 550A, выступившая впервые на . В первых заездах Ханс Херрман достаточно рано сходил с дистанции, однако позже экипаж Вольфганга фон Трипса и Умберто Мальоли выиграл в своём классе гонку  и занял 4-е место. Шестое место в итоговом зачёте нюрбургского этапа и 2-е в классе S1.5 занял экипаж Ханса Херрмана и Рихарда фон Франкенберга. Более того, в том же году в гонке Targa Florio абсолютную победу на Porsche 550A одержали Умберто Мальоли и , которые опередили соперников почти на 15 минут. В конце года был разработан преемник автомобиля Porsche 550 — прототип , получивший прозвище «Микки Маус» () за укороченную до 2000 мм колёсную базу, узкую колею и более короткий кузов. После того, как 18 сентября 1956 года фон Франкенберг попал в аварию на АФУСе, подготовка к серийному производству Porsche 645 была отменена: автомобиль оказался слишком сложным в управлении.

1957 год был последним годом, когда команда Porsche использовала исключительно 550 A. Несмотря на победы в классе 1500cc, на заводе начали вести работу над преемником, Porsche 718, который уже одержал победу в классе S2.0 в  (Фриц Хушке фон Ханштейн и Эдгар Барт, 5-е место в общем зачёте). В  экипаж Эда Хьюгаса и Карела-Годена де Бофора совершил всего на один круг больше, чем , пилотируемый  и , и только это принесло Porsche победу в классе S1.1.

1957—1959: чемпионаты Европы по горным гонкам и конец эпохи 

В 1957—1959 годах гонщики пилотировали Porsche 550 на . Лучший результат — 5-е место — показали Хайни Вальтер в 1958 году и Антон фон Дёрь в 1959 году на .

Начиная с 1958 года, в гонках чемпионата мира по гонкам на спорткарах выступал уже другой автомобиль — Porsche 718 RSK, преемник 550-й модели. 550 A Spyder выступил всего четыре раза на чемпионате мира и только в составе частных команд: в  команда Рихарда фон Франкенберга, Карела-Годена де Бофора и Эдгара Барта заняла 6-е место в общем зачёте, опередив экипаж Харри Шелла и Поля Фрера, которые вели Porsche 718 RSK, и выиграла в своём классе. Последнее выступление Porsche 550 в чемпионате мира по автоспорту пришлось на гонку , когда команда ,  и  уступила экипажу Porsche 718 RSK (Эдгар Барт и ). В 1960 и 1961 годах экипажи Porsche 550 выигрывали южноафриканскую гонку , проходившую тогда в Йоханнесбурге (обе победы принесли родезийцы Дэйви Гус и Джон Лав).

Считается, что Porsche 550 стал предшественником не только Porsche 718, но и Porsche Boxster. В 2003 году к 50-летию со дня выхода первого Porsche 550 была выпущена особая версия Boxster — S 550 Spyder (1953 экземпляра) с модифицированным двигателем и доработками системы управления. Большая часть экземпляров имела окраску цвета металлик, идентичную оригинальным Porsche 550; официальное представление состоялось в 2004 году на автосалоне в Детройте. Также имя «Spyder» применяли на Porsche RS Spyder, гоночном автомобиле класса прототип Ле-Мана.

Статистика выступлений

По годам (1953—1959) 
 1953

 1954

 1955

 1956

 1957

 1958

 1959

Чемпионат мира Формулы-1

Porsche 550 Джеймса Дина 

Один из самых известных экземпляров Porsche 550 принадлежал американскому актёру Джеймсу Дину. Историк автомобилей Porsche и автор книги «Джеймс Дин на скорости» () Ли Раксин писал, что Дин купил экземпляр Porsche 550 под номером 130 (VIN 550-0055) 21 сентября 1955 года, когда к концу подходили съёмки фильма «Гигант». Он обменял свой Porsche 356 Super Speedster в магазине Competition Motors на 1955 Porsche 550 Spyder и договорился об участии в автогонке в Салинасе (), назначенной на 1—2 октября. Дин попросил художника и линовщика  раскрасить автомобиль следующим образом: чёрной краской на капоте, дверях и задней части автомобиля изобразить номер 130, а на капоте у заднего обтекателя изобразить надпись «Маленький ублюдок» (). Красные «гоночные» (ковшеобразные) сиденья и красные полосы на хвостовой части автомобиля, наносимые на Spyder для его лучшей заметности в гонках, остались оригинальными, «заводскими».

23 сентября Джеймс Дин показал новинку актёру Алеку Гиннессу, который назвал машину «зловещей» и предупредил его: «Если ты сядешь за руль этой машины, то не пройдёт и недели, как ты погибнешь» (). Спустя неделю, 30 сентября 1955 года Дин действительно разбился в автокатастрофе недалеко от калифорнийского города , лоб в лоб столкнувшись с другим автомобилем. Причиной оказалась невнимательность водителя встречной машины, который попросту не заметил Дина. Впоследствии этот экземпляр Porsche 550 был восстановлен кастомайзером . В 1974 году после выхода в свет книги Барриса «Автомобили звёзд» () родилась легенда о «проклятии автомобиля», который, переходя из рук в руки, якобы неоднократно попадал в аварии (в том числе и со смертельным исходом).

Копии 

В 1953—1957 годах было произведено всего 118 экземпляров автомобиля Porsche 550, вследствие чего подобные машины редко выставляются на продажу. В 1955 году стоимость автомобиля составляла 6800 долларов США, в 2012 году на аукционе в США один такой экземпляр был продан за сумму, эквивалентную 2,79 млн евро; стоимость ныне существующих образцов может доходить до 6 или 7 млн долларов США.

Porsche 550 является одной из самых популярных воспроизводимых копий (реплик) классических автомобилей. Выпускаемые копии стоят намного дешевле по сравнению с оригиналами (около 30 тысяч евро). Одним из наиболее известных производителей копий является  с двигателем воздушного охлаждения VW 1.8 Flex Fuel и мощностью 140 л. с., четырьмя дисковыми тормозами и 5-ступенчатой коробкой передач. Масса автомобиля достигает 580 кг, корпус изготавливается исключительно из пластика, а не алюминия. Опознать в модели копию, а не оригинал могут только знатоки.

Копии также выпускаются в настоящее время компаниями Kitman Motors и Vintage Motorcars; в прошлом этим занимались компании Seduction Motorsports и Thunder Ranch. Близкие по характеристикам оригиналу реплики производятся компаниями Alloycars (изготовление корпуса из алюминия) и 502 Motorworks. Международная федерация автоспорта допускает участие копий Porsche 550 на соревнованиях ретро-автомобилей и иных исторических гоночных машин только в том случае, если технология изготовления копии абсолютно идентична техпроцессам изготовления исторического оригинала.

В 2012 году французской компанией Vintech на базе Porsche 550 был создан двухдверный автомобиль T550 Tribute с кузовом типа «купе», 4-цилиндровым оппозитным двигателем мощностью до 270 л. с. и 5-ступенчатой коробкой передач. Этот автомобиль представили на мероприятии The Quail: A Motorsports Gathering, приуроченном к  в Пеббл-Бич.

Автомобиль в играх 
Модель Porsche 550 представлена в ряде компьютерных автомобильных игр и симуляторов, одним из которых является Need For Speed: Porsche Unleashed (PC-версия и PlayStation-версия). В PC-версии представлена Porsche 550 A Spyder как автомобиль «классической эры» (автомобили, выпущенные до 1970 года) гоночного класса. Его можно выиграть в режиме «Эволюция» после прохождения классической эры в случае, если игрок согласится принять участие в кольцевой гонке и выиграет заезд. Также его можно приобрести после перехода в «золотую эру» (игровая цена составляет 50 тысяч условных единиц). Несмотря на своё отнесение к гоночному классу, по ряду характеристик он значительно проигрывает самой ранней модели Porsche 911. В версии для PlayStation игроку изначально доступен автомобиль Porsche 550 Spyder Panamericana, также машины Panamericana и 550 A можно приобрести в режиме «Эволюция».

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Porsche 550
550
Родстеры
Гоночные автомобили
Список транспортных средств с оппозитным двигателем
Шасси Porsche Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1957 года